Teng steht für:
 den alten Staat Teng ( bzw. ) der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen und der Zeit der Streitenden Reiche, siehe Teng (Staat) 
 Teng (Wuzhou) (藤县), ein Kreis der chinesischen Stadt Wuzhou
 Tengwar (ISO-15924-Code), siehe Tengwar und Certar

Teng ist der Name folgender Personen:
 Teng (Kaiserin), Kaiserin der Wu-Dynastie zur Zeit der Drei Reiche
 Teng Biao (* 1973), chinesischer Menschenrechtsaktivist und Anwalt
 Teng Haibin (* 1985), chinesischer Turner
 Teng Huo-Tu (Dèng Huǒtǔ; 1911–1978), taiwanischer Fischereibiologe
 Teng Xiulan (* 1962), chinesische Volleyballspielerin

 Josef von Teng (1786–1837), bayerischer Jurist, Bürgermeister von München
 Lee C. Teng (* 1926), chinesisch-US-amerikanischer Physiker
 Shang-Hua Teng, chinesisch-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Teresa Teng (1953–1995), taiwanische Sängerin
 Vienna Teng (* 1978), Pianistin, Sängerin und Liedermacherin

TENG steht für:
 Bahnhof Engstlatt (DS100-Code), Bahnhof von Engstlatt an der Bahnstrecke Tübingen–Sigmaringen

Siehe auch:
 Sheng Teng
 Tengg
 Deng

Abkürzung